est une expression anglaise signifiant « à jamais jeune ». Il peut faire référence à :

Télévision  

 , titre original de Retour au lycée,  de la  de Grey's Anatomy ;
 , série télévisée américaine.

Cinéma 

 , film britannique de  sorti en 1983 ;
 Forever Young, film hongkongais de Eric Tsang sorti en 1989 ;
 , film américain de Steve Miner sorti le  ;
 , film chinois de  sorti en 2014 ;
 , film chinois de  sorti en 2015.
 , film italien de Fausto Brizzi sorti en 2016.
 Forever Young, film chinois de Li Fangfang sorti en 2018.

Musique

Album 

 , album de  sorti en  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti en 1988 ;
 , album de  sorti le  ;
 , EP de  sorti en  ;
 , EP de la chanteuse sud-coréenne  sorti en .
 Forever Young, album de Nana Mouskouri sorti en 2018 ;

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1986, bande son du film Les Bisounours 2 : Une nouvelle génération ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1991 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .
, single de Boostee sorti le  ;

Homonymie de titre